Lambertson ist der Familienname folgender Personen:

 Glen Lambertson, US-amerikanischer Physiker
 William P. Lambertson (1880–1957), US-amerikanischer Politiker